Osoby o nazwisku Butrymowicz:

 Adrian Butrymowicz (zm. 1802), duchowny greckokatolicki
 Bogusław Butrymowicz (1872–1965), polski poeta okresu Młodej Polski, tłumacz i historyk literatury
 Mateusz Antoni Butrymowicz (1745–1814), sędzia grodzki piński

Polskie nazwiska